Die Abkürzung CIFE steht für:
 Central Institute of Fisheries Education, eine Universität in Indien, siehe Liste der Universitäten in Indien
 Centre International de Formation Européenne (Internationales Zentrum für europäische Bildung)

CIFE